

Antropônimos 
 Matias (apóstolo) (m. séc. I) — discípulo escolhido para substituir Judas Iscariotes como apóstolo de Jesus
 Matias de Jerusalém (m. 120 d.C.) — bispo de Jerusalém

Freguesias de Portugal 
 São Matias (Beja)
 São Matias (Nisa)
 São Matias (Évora) — freguesia extinta

Desambiguações de santos
Desambiguações de topônimos